Pyrrhus ou Pyrrhos (en grec ancien  / , « le roux ») est un prénom grec.

Il a été porté entre autres par :
 Pyrrhus, le fils d'Achille, également appelé « Néoptolème » ;
 Pyrrhus I, roi d'Épire de 306 à 272 av. J.-C., qui a laissé son nom à l'expression « victoire à la Pyrrhus » ;
 Pyrrhus II, roi d’Épire de 242 à 234 av. J.-C. ;
 Pyrrhus de Constantinople, patriarche de Constantinople;
 Pyrrhus, tragédie lyrique de Joseph Nicolas Pancrace Royer.